XXVI турнир Мировой лиги проходил с 16 мая по 19 июля 2015 года с участием 32 команд. Финальный раунд состоялся в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Победителем Мировой лиги впервые в истории стала сборная Франции.

Система соревнования 
Состав участников и формат турнира были утверждены 31 октября 2014 года. Впервые к участию допущены 32 сборные, что на 4 больше, чем в прошлом году. Команды разделены на три дивизиона в зависимости от положения в мировом рейтинге и текущего соотношения сил в мировом волейболе.

В рамках интерконтинентального раунда команды первого и второго дивизионов играли в четыре круга спаренными матчами по разъездному календарю, а в третьем дивизионе — в два круга по туровой системе. При распределении мест в группах главным критерием являлось количество побед.

В финальный раунд первого дивизиона («Финал шести»), который проходил в Рио-де-Жанейро, вышли сборная Бразилии как его организатор, по две лучших команды из групп A и B, а также победитель «Финала четырёх» в Варне с участием сильнейших коллективов из групп второго дивизиона (C, D, E) и сборной Болгарии. «Финал четырёх» для команд третьего дивизиона состоялся в Братиславе.

Интерконтинентальный раунд

Первый дивизион

Группа A

Группа B

Самые результативные

Второй дивизион

Группа C

Группа D

Группа E

Третий дивизион

Группа F

Группа G

Группа H

Финальный раунд

Третий дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Второй дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Первый дивизион 
Матчи прошли с 15 по 19 июля в Рио-де-Жанейро.

Группа I

Группа J

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Составы 
 : Йонас Агвениер, Женя Гребенников, Йоанн Жомель, Тревор Клевено, Франк Лафитт, Николя Ле Гофф, Кевин Ле Ру, Жюльен Линель, Николя Марешаль, Эрвин Нгапет, Антонен Рузье, Мори Сидибе, Кевин Тийи, Бенжамин Тоньютти, в матчах интерконтинентального раунда также играл Медерик Анри. Главный тренер — Лоран Тийи.
 : Александар Атанасиевич, Марко Ивович, Никола Йовович, Никола Ковачевич, Урош Ковачевич, Иван Костич, Сречко Лисинац, Невен Майсторович, Александар Околич, Неманя Петрич, Марко Подрашчанин, Никола Росич, Драган Станкович, Саша Старович, в матчах интерконтинентального раунда также играли Алекса Брджович, Милан Катич, Петар Крсманович, Дражен Лабурич, Филип Стойлович и Константин Чупкович. Главный тренер — Никола Грбич.
 : Мэттью Андерсон, Мика Кристенсон, Дэвид Ли, Пол Лотман, Аарон Рассел, Тейлор Сандер, Кавика Сёдзи, Эрик Сёдзи, Дэвид Смит, Мёрфи Трой, Дастин Уоттен, Рассел Холмс, Максвелл Холт, Томас Яшке, в матчах интерконтинентального раунда также играл Уильям Придди. Главный тренер — Джон Спироу.
 : Матеуш Бенек, Рафал Бушек, Анджей Врона, Пётр Гацек, Фабьян Джизга, Павел Заторский, Давид Конарский, Михал Кубяк, Бартош Курек, Гжегож Ломач, Матеуш Мика, Марцин Можджонек, Пётр Новаковский, Артур Шальпук, в матчах интерконтинентального раунда также играли Бартош Беднож и Якуб Ярош. Главный тренер — Стефан Антига.
 : Бруно, Вильям, Леандро Висото, Исак, Липе, Лукас Ло, Рикардо Лукарелли, Лукас, Марио, Мурило, Сержио, Уоллес, Эвандро, Эдер, в матчах интерконтинентального раунда также играли Рафаэл, Риад, Тьяго и Фелипе. Главный тренер — Бернардиньо.
 : Олег Антонов, Симоне Анцани, Эмануэле Бирарелли, Якопо Ботто, Лука Веттори, Симоне Джанелли, Андреа Джови, Массимо Колачи, Филиппо Ланца, Якопо Массари, Стефано Менгоцци, Габриэле Нелли, Давиде Сайтта, в матчах интерконтинентального раунда также играли Аймоне Аллетти, Элия Босси, Иван Зайцев, Стефано Менгоцци, Луиджи Рандаццо, Сальваторе Россини, Джулио Сабби и Драган Травица. Главный тренер — Мауро Берруто.

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Мэттью Андерсон — 51,22
  Александар Атанасиевич — 50,68
  Антонен Рузье — 48,20
  Тейлор Сандер — 47,37
  Матеуш Мика — 47,06
 Блок (очки в среднем за сет)
  Мика Кристенсон — 0,69
  Сречко Лисинац — 0,67
  Максвелл Холт — 0,63
  Пётр Новаковский — 0,59
  Антонен Рузье — 0,50

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Мэттью Андерсон — 0,50
  Эрвин Нгапет — 0,44
  Кевин Ле Ру — 0,44
  Михал Кубяк — 0,28
  Александар Атанасиевич — 0,28
 Защита (диги в среднем за сет)
  Женя Гребенников — 2,50
  Павел Заторский — 2,18
  Никола Росич — 1,94
  Эрвин Нгапет — 1,75
  Бенжамин Тоньютти — 1,56

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Мика Кристенсон — 6,63
  Бенжамин Тоньютти — 6,00
  Никола Йовович — 4,61
  Фабьян Джизга — 4,12
 Приём (процент эффективности)
  Кевин Тийи — 48,10
  Эрвин Нгапет — 46,72
  Михал Кубяк — 44,00
  Матеуш Мика — 40,22
  Тейлор Сандер — 26,51
  Урош Ковачевич — 18,95

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан доигровщик сборной Франции Эрвин Нгапет.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мировая лига (волейбол)
2015 год в волейболе